Топонимы:
 Ветхи - река в Пошехонском районе Ярославской области
 Большие Ветхи - деревня в Пошехонском районе, около истока реки Ветхи
 Малые Ветхи - деревня в Пошехонском районе, около истока реки Ветхи